Дежарде́н () — фамилия французского происхождения.

 Дежарден, Арно (1925—2011) — французский писатель и режиссёр-документалист.
Дежарден, Жак (1759—1807) — французский военный деятель.
 Дежарден, Жюльен (1799—1840) — французский зоолог.
 Дежарден, Пит (1907—1985) — американский прыгун в воду.
 Дежарден, Робер (род. 1970) — канадский кёрлингист.
  — французский архитектор.
 Дежарден, Уилли (род. 1957) — канадский хоккейный тренер.
 Дежарден, Эрик (род. 1969) — канадский хоккеист.
 Дежарден, Эндрю (род. 1986) — канадский хоккеист.

Другие значения:
 Caisses Desjardins — кооперативное движение Дежарден.

См. также 
 Дюжарден